Li Yan (???-234) – generale cinese
Li Yan (???-918) – politico cinese
Li Yan (1968) – pattinatrice cinese
Li Yan (1976) – pallavolista cinese
Li Yan (1977) – artista cinese
Li Yan (1980) – calciatore cinese
Li Yan (1980) – ciclista cinese
Li Yan (1984) – calciatore cinese
Li Yan (1992) – giocatore di biliardo cinese